Zkratka FAA může znamenat:

v letectví
Letecký úřad, orgán nebo organizace, pověřená státem k vykonávání dozoru nad letectvím.
 Federal Aviation Administration – v USA, dozor nad civilním letectvím
 Fleet Air Arm – složka britského Royal Navy, zodpovědná za provoz letadel na palubách jeho lodí
 Fuerza Aérea Argentina – letectvo Argentiny

Zkratky